Бресе може да се односи на:

 Бресе (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Бресе (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Бресе (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бресе (Мајен), насељено место у Француској, у департману Мајен
 Бресе сир Тиј, насељено место у Француској, у департману Златна обала